Litang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Litang (socken i Kina, lat 32,25, long 114,74), Henan, 
 Litang (socken i Kina, lat 34,79, long 115,21), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar